Conrow steht für:

 Conrow-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika 
 Aaron H. Conrow (1824–1865), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Militär

Siehe auch:
 Conroe